Triangulace má tyto významy:

 Triangulace – metoda určování polohy a vzdálenosti
 Triangulace (metodologie) – metodologický nástroj
 Triangulace (pokročilá geometrie) – rozklad geometrického objektu na trojúhelníky (obecněji simplexy)
 Katastrální triangulace – budování trigonometrické sítě pro účely katastru nemovitostí, neboli státní triangulační systém

Související články 
 Triangl